Вацлав Стажинський — польський велосипедист, учасник Олімпійських ігор-1936.
 Станіслав Стажинський — польський правник, ректор Львівського університету (1913—1914).
 Стефан Стажинський — польський економіст, Президент Варшави (1934—1939).
 Филип Стажинський — польський футболіст, атакувальний півзахисник клубу «Заглембє» (Любін) і національної збірної Польщі.
 Юзеф Стажинський — львівський скульптор.

 Стажинський Двор — село в Поморському воєводстві Польщі.